Azaka y Kamidake, son personajes 
ficticios de la serie de anime y manga Tenchi Muyō!.

Son los guardianes de Ayeka, quienes están para servir y proteger. Ellos no están todo el tiempo cerca de ella, pero sí cuando los necesita. Ellos pueden generar una barrera que permite proteger a Ayeka y paralizar a su objetivo con sus poderes entregados por El Árbol Real de Jurai. 

En los OVAs, ellos son personajes menores y sirven como porteros de la casa de Tenchi Masaki, siempre que no son necesitados. En la primera serie de televisión El Universo de Tenchi, se dice que son descendientes de dos guerreros legendarios de Jurai. 

Cerca del final de la historia, Azaka y Kamidake son resucitados por Yosho. Esto es porque Yosho sabe que ellos los van a ayudar contra Kagato.

Personajes de Tenchi Muyo!